Kazimierz Szulc – etnograf
 Kazimierz Szulc – fizyk-meteorolog
 Kazimierz Szulc – żołnierz Batalionów Chłopskich